Amerikai Egyesült Államok
 Miles (Észak-Karolina)
 Miles (Iowa)
 Miles (Nyugat-Virginia)
 Miles (Texas)
 Miles (Washington)
 Miles (Wisconsin)

 Ausztrália
 Miles (Queensland)

Zene
 Miles, bangladesi együttes
 Miles, Miles-album
 Miles, The Vasco Era-album

Egyéb
 Miles, 2016-os film
 Miles, a Denver Broncos kabalája
 Miles, családnév
 Miles, keresztnév